Berners-Lee steht für:
 Tim Berners-Lee (* 1955), britischer Informatiker
 (13926) Berners-Lee, Asteroid des Hauptgürtels